Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Taiwan Open 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník kaosiungského turnaje hraného v Tenisovém centru Jang-ming.

Roli favoritek splnily dvě nejvýše nasazené hráčky Venus Williamsová a Misaki Doiová, které postoupily do finále. Williamsová soupeřku zdolala po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtyřicátý devátý singlový titul na okruhu WTA Tour, první od listopadové výhry na WTA Elite Trophy 2015.

Nasazení hráček

Horní polovina 

| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= L Kičenok
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Z Dijas
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= K Nara
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Č Wang
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= H Kuwata
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= J-s Čang
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= J-f Wang
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= M Linette
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Kr Plíšková
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Doi
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= S-w Sie
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Minella
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2='''6
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=
| RD2-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Taiwan Open
WTA Tour 2016
Sport na Tchaj-wanu v roce 2016